Эт-Тафила:

 Эт-Тафила — город на западе Иордании, административный центр одноимённой мухафазы.
 Эт-Тафила — мухафаза на западе Иордании.